

Сьвенцице — село в гміні Слабошув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Сьвенцице — село в гміні Ожарув-Мазовецький Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства